Lepesme kan som auktorsförkortning betyda:

 Pierre Lepesme
 P. Lepesme

Robotskapade auktorsförkortningar